Megra är ett släkte av insekter. Megra ingår i familjen Pyrgomorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Megra